Lewandowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Lewandowski (* 1964), deutsche Badmintonspielerin
 Andrzej Lewandowski (* 1954), polnischer Politiker
 Anna Lewandowski (* 1989), polnische Karateka

 Bruce Lewandowski (* 1967), US-amerikanischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Baltimore
 Czesław Lewandowski (1922–2009), polnischer Weihbischof in Włocławek
 Dan Lewandowski (1928–1996), US-amerikanischer Baseballspieler
 Detlef Lewandowski (* 1944), deutscher Leichtathlet
 Eduard Lewandowski (* 1980), deutscher Eishockeyspieler
 Gabriele Lewandowski (* 1960), deutsche Politikerin (SPD)
 Georg Lewandowski (* 1944), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Gina Lewandowski (* 1985), US-amerikanische Fußballspielerin
 Herbert Lewandowski (1896–1996), deutscher Schriftsteller
 Hermann Lewandowski (1875–1950), deutscher Industrieller und Fabrikant
 Iris Lewandowski (* 1964), deutsche Agrarwissenschaftlerin
 Isabella Lewandowski (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Janusz Lewandowski (* 1951), polnischer Ökonom und Politiker
 Jerzy Lewandowski, polnischer Physiker
 Jürgen Lewandowski (* 1950), deutscher Automobiljournalist und -autor
 Kazimierz Lewandowski (1951–2022), polnischer Ruderer
 Klaus Lewandowski (* 1940), deutscher Radsportler
 Louis Lewandowski (1821–1894), deutscher Komponist
 Magdala Christa Lewandowski (1933–1977), deutsche Missionarin
 Manfred Lewandowski (1895–1970), deutscher Bariton und Kantor
 Marcin Lewandowski (* 1987), polnischer Leichtathlet

 Mark Lewandowski (* ≈1990), britischer Jazzmusiker
 Norbert Lewandowski (* 1948), deutscher Journalist, Autor und Herausgeber
 Peter Lewandowski (* 1957), deutscher Journalist
 Piotr J. Lewandowski (* 1975), Filmregisseur
 Przemysław Lewandowski (* 1975), polnischer Ruderer
 Rainer Lewandowski (* 1950), deutscher Theaterintendant
 Ricardo Lewandowski (* 1948), brasilianischer Jurist, Präsident des Obersten Gerichtshofes der Republik Brasilien
 Robert Lewandowski (* 1988), polnischer Fußballspieler
 Sascha Lewandowski (1971–2016), deutscher Fußballtrainer
 Stefan Lewandowski (1930–2007), polnischer Mittelstreckenläufer
 Theodor Lewandowski (1927–1997), deutscher Linguist

Sonstiges:
 Lewandowski Point, Landspitze an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Louis-Lewandowski-Festival, Festival synagogaler Chormusik in Berlin und Potsdam

Siehe auch:
 Lewandowska
 Lewandowsky